Cotagaita (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Cotagaita (plaats), een plaats in deze gemeente